Rothbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Hanns Rothbarth (1904–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Gustav Rothbarth (1842–1914), Landwirt, Reichstagsabgeordneter
 Margarete Rothbarth (1887–1953), deutsche Historikerin, Mitarbeiterin des Völkerbundes
 Walter Rothbarth (1886–1935), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Verlag Friedrich Rothbarth, Leipzig und Bern
 Rothbart
 Rotbart (Begriffsklärung)